Velika nagrada Bahrajna 2005 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 3. aprila 2005.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 57
| 1:29:18,531
| 1
| 10
|-
! 2
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 57
| + 13,409 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 57
| + 32,063 s
| 9
| 6
|-
! 4
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 57
| + 53,272 s
| 6
| 5
|-
! 5
| 10
|  Pedro de la Rosa
| McLaren-Mercedes
| 57
| + 1:04,988
| 8
| 4
|-
! 6
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 57
| + 1:14,701
| 5
| 3
|-
! 7
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 56
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 8
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 56
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 9
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 56
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 55
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 11
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 54
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! 12
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 54
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 13
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 53
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 46
| Sklopka
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 27
| Zavore
| 13
|  
|-
! Ods
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 25
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 12
| Hidravlika
| 2
|  
|-
! Ods
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 4
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 2
| El. sistem
| 17
|  
|-
! DNS
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 0
| El. sistem
| 7
|  
|}

Opombe 
 Dirka je bila najbolj vroča v zgodovini, s temperaturo zraka 42 °C in temperaturo steze 56 °C.
 Juan Pablo Montoya zaradi poškodbe ni dirkal pri moštvu McLaren-Mercedes. Nadomestil ga je Pedro de la Rosa.
 Christian Klien je obstal v ogrevalnem krogu in sploh ni štartal.
 To je bila Renaultova stota zmaga.
 Praznovanje na odru za zmagovalce je bilo okrnjeno, zaradi smrti papeža le večer prej.

Formula 1 sezona 2005
2005